Frej kan syfta på:

 Frej – en fruktbarhetsgud i nordisk mytologi
 Frej (namn) – ett namn
 Julia Frej (1987–) en svensk programledare och musiker
 Frej (isbrytare) – en svensk isbrytare som sjösattes 1975
 Frej – ett svenskt fartyg
 BTK Frej – en borttennisklubb
 IK Frej – en idrottsförening

Se även
 Freja